Bagoas (en grec ancien , en vieux-perse Bagoi) est un nom masculin d'origine perse. Le mot commun désignait un eunuque, donc souvent de condition serve, à qui on donnait ce patronyme. Les différents Bagoas cités dans les textes font rarement l'objet de détails biographiques permettant de les distinguer clairement. Ceux qui ont laissé des traces historiques étaient en général dans l'entourage de personnages plus importants qu'eux: 
 Bagoas, favori d'Artaxerxès III ;
 Bagoas, favori d'Alexandre le Grand.

Voir aussi 
 Abrial A-12 Bagoas